«Аль-Ахли» () — суданский футбольный клуб из Хартума. Выступает в Премьер-лиге Судана. Основан в 1929 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Муниципальный», вмещающем 23 000 зрителей.

История 
Футбольный клуб основан в 1929 году. В 1957 году игрок команды Ибрахим Эль-Кабир представлял Судан на первом Кубке африканских наций. Спустя два года Ибрахим Эль-Кабир и Самир Мохаммед Али также выступали на Кубке африканских наций. В 1963 году на Кубке африканских наций вновь играл Ибрахим Эль-Кабир, а также Махжоб Алла Жабу. На турнире в 1970 году принял участие игрок клуба Авад Адбель Гхани.

В 2003 году команда заняла последнее 12 место и вылетела из чемпионата Судана. В 2009 году «Аль-Ахли» удалось вернутся в высший дивизион Судана.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте worldfootball.net 
 Профиль на сайте goalzz.com 

Футбольные клубы Судана
Хартум